Куптоаре () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корня.
 Куптоаре () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Адміністративно підпорядковується місту Решица.